Charles ali Charlie Gardiner je lahko:

Charlie Gardiner (nogometaš), igralec avstralskega nogometa
Charlie Gardiner (hokejist), kanadski hokejski vratar
Charles John Gardiner, 1st Earl of Blessington, irski earl

Glej tudi
Charles Gardner
Charles Gairdner